Идентичност може да се отнася до:

 Формиране на идентичност.
 Идентичност във философията – еднаквостта на две неща.
 Идентичност в социалните науки.
 Идентичност според философия на съзнанието.
 Закон за тъждествата (англ. law of identity), логика.
 Лична идентичност, философия.

Социални науки и психология 
 Културна идентичност
 Полова идентичност
 Политики на идентичността
 Национална идентичност
 Криза на идентичността (Ерик Ериксон)

Икономика 
 Корпоративна идентичност

Компютърни науки 
 Онлайн идентичност